Canal 13 ist der Name folgender Fernsehsender:

 Canal 13 (Argentinien)
 Canal 13 (Chile)
 Canal 13 (Costa Rica)
 Canal 13 (Guatemala)
 Canal 13 (Kolumbien)
 Canal 13, Programm  XHST-TV, Mexiko